Влади́мир Чернышёв:
 Чернышёв, Владимир Борисович (1936—2014) — советский и российский энтомолог.
 
 Чернышёв, Владимир Геннадьевич (род. 1972) — российский телевизионный журналист.
 Чернышёв, Владимир Дмитриевич (1951—2004) — советский волейболист.
 Чернышёв, Владимир Иванович (1929—1997) — советский, российский дипломат.
 Чернышёв, Владимир Игнатьевич (1927—2006) — советский футболист.
 Чернышёв, Владимир Константинович (1929—2005) — советский и российский физик.
 
 Чернышёв, Владимир Яковлевич (род. 1970) — российский историк, археолог, краевед.